John Stuart puede referirse a:

John Stuart, tercer conde de Bute (1713–1792), primer ministro de Gran Bretaña entre 1762–1763;
John Stuart (1718–1779), Superintendente británico de Asuntos Indígenas en las colonias del sur durante la revolución americana;
John Stuart (1743–1821), revisor del Nuevo Testamento en gaélico escocés;
John Stuart, 1st Marquess of Bute (1744–1814);
John Stuart (1749–1823), colono de Virginia occidental y soldado en la batalla de Point Pleasant;
John Stuart, Count of Maida (1759–1815), Soldado británico, teniente general durante las guerras napoleónicas;
Sir John Stuart, 4th Baronet (c.1760? -1821), MP por Kincardineshire;
John Stuart (1780–1847), explorador y comerciante de pieles en Canadá;
John Stuart (1793–1876), British Conservative MP 1846–1852, juez desde 1852;
John T. Stuart (1807–1885), representante de Illinois y socio de  Abraham Lincoln;
John McDouall Stuart (1815–1866), explorador, el primer europeo en atravesar con éxito Australia de sur a norte;
John Stuart (1813–1877), anticuario y genealogista escocés;
John Stuart (1830–1913), político canadiense;
John Stuart (1752–1835), abogado y político de Nueva Escocia;
John Stuart (1877–1969), director de operaciones de Quaker Oats Company;
John Stuart (actor) (1898–1979), actor escocés;
John Stuart (c.1757 - after 1791), abolicionista africano;
John Leighton Stuart (1876–1962), embajador y presidente de la universidad de Yenching;
John Stuart, 12th Earl of Moray (1797–1867), político y soldado escocés;
John Stuart, Jr. (1912–1997), uno de los herederos de la fortuna de la Quaker Oats Company;
John Stuart, Lord Mount Stuart (1767–1794), político Tory escocés;
John Trevor Stuart (born 1929), matemático británico;
Johnny Stuart (1901–1970), jugador de béisbol estadounidense.